Чили может означать:

Топонимы 
 Чили — государство на юго-западе Южной Америки.
 Чили — село в Казахстане.
 Чили — деревня в Чаде.

Прочее 
 Чили — группа.
 Чили — одно из названий красного перца.
 (4636) Чили — астероид главного пояса, открытый в 1988 году.

См. также 
 «Чи-Ли» — российская музыкальная группа.
 Чили кон карне и Чили кон кесо — блюда мексиканской кухни.
 Chilly — западногерманская диско-группа 1970-х гг.
 Чилихаус — памятник архитектуры первой четверти XX века в Гамбурге.
 Чилли